Première bataille de Polotsk ( et )
 Seconde bataille de Polotsk (du  au )

Bataille